Кубок наслідного принца Катару 2021 — 26-й розіграш турніру. Матчі відбулися з 18 по 26 лютого 2021 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2019—20. Титул переможця змагання виборов Ас-Садд, котрий з рахунком 2:0 переміг у фіналі Ад-Духаїль.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2019-20.

 Чемпіон — «Ад-Духаїль»
 Віце-чемпіон — «Ар-Райян»
 Бронзовий призер — «Ас-Садд»
 4 місце — «Аль-Гарафа»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase

2021
Катар
Лютий 2021
2021 у катарському спорті